Della Robbia – rodzina włoskich rzeźbiarzy i architektów działających we Florencji. Przedstawiciele:
 Luca della Robbia (1399-1482), rzeźbiarz włoski
 Andrea della Robbia (1435-1525), rzeźbiarz włoski, bratanek Luki
 Giovanni della Robbia (1469-1529), syn Andrea
 Girolamo della Robbia (1488-1566), syn Andrea